Geografia do Brasil
 Barão de Cocais — município em Minas Gerais
 Cocais (Barão de Cocais) — distrito pertencente ao município acima
 Mata dos cocais — tipo de cobertura vegetal
 Serra dos Cocais — formação geológica em Minas Gerais

Outros
 Cocais FM — emissora de rádio do município brasileiro de Teresina, no Piauí

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de rádio